Władysław Bojarski (1843–1912) – polski artysta i powstaniec styczniowy
 Władysław Bojarski (1931–2000) – polski prawnik